Agustín Dávila – calciatore uruguaiano
 Alexandru Davila – scrittore, diplomatico e giornalista rumeno
 Amparo Dávila – scrittrice e poetessa messicana
 Antonio Pedro Sancho Dávila y Osorio – nobile spagnolo
 Antonio Sancho Dávila de Toledo y Colonna – generale e politico spagnolo
 Arrigo Caterino Davila – militare, scrittore e storico italiano
 Carla Valencia Dávila – regista ecuadoriana
 Carlos Dávila – giornalista, diplomatico e politico cileno di orientamento socialista
 Carlos Dávila – scacchista nicaraguense
 Diego Dávila – generale spagnolo
 Diego Dávila Mesía y Guzmán – generale e politico spagnolo
 Diego Mexía Felipez de Guzmán y Dávila – generale e politico spagnolo
 Fatimih Dávila – attrice uruguaiana
 Fidel Dávila Arrondo – generale e politico spagnolo
 Francisco IV de Benavides y Dávila – nobile spagnolo
 Gervasio Antonio de Posadas y Dávila – politico argentino
 Gil González Dávila – conquistador spagnolo
 Jesús Rabanal – calciatore peruviano
 Luis Dávila – attore argentino
 Luis Sáenz Peña Dávila – politico e avvocato argentino
 Maynor Davila – ex calciatore guatemalteco
 Misael Dávila – calciatore cileno
 Nicolás Gómez Dávila – scrittore, filosofo e aforista colombiano
 Pedro Arias Dávila – governatore spagnolo
 Ulises Dávila – calciatore messicano
 Víctor Dávila – calciatore cileno